Toponímia:
 Tripoli (Iowa) població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Trípoli (Grècia), ciutat de Grècia, capital del nomós de l'Arcàdia i de la regió del Peloponès
 Trípoli (Líbia), capital de Líbia 
 Trípoli (Líban) ciutat del Líban, capital d'un comtat a l'edat mitjana
 Trípolis (Turquia), antiga ciutat de Frígia 
 Comtat de Trípoli, comtat medieval creat pels croats al Líban
 Organitzacions: Trípoli Sporting Club, club libanès de futbol de la ciutat de Trípoli